Saint-Justin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Justin, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,                                                              
 Saint-Justin, Landes, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Saint-Justin (kommun), Québec, Mauricie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar